Paulo Sousa – calciatore nato nel 1967
Paulo Sousa – calciatore nato nel 1970
Paulo Sousa – calciatore nato nel 1975